Enrique Berrendero (Madrid, 1979) es un actor español.

Biografía 
Enrique Berrendero se formó en la escuela de interpretación Jorge Eines y dentro de su trayectoria destacamos tres trabajos principales: Tomás Calleja en la serie diaria Amar es para siempre, el inspector Pablo Montero en la serie Homicidios, y Boni durante 42 capítulos en Hospital Central.

Filmografía

Televisión 
 Mis adorables vecinos, como Gabi (2004)
 Hospital Central, como Enrique Díaz "Boni" (2008-2011)
 Homicidios, como Pablo Montero (2011)
 Amar es para siempre, como Tomás Calleja (2013)
 Carlos, Rey Emperador, como Juan Velázquez (2015-2016)
 Derecho a soñar (2019)
 Madres. Amor y vida, como Policía (2020)
 Señoras del (h)AMPA, como Padre Julián (2020)

 Largometrajes 
 La semana que viene (sin falta), como Manu. Dir. Josetxo San Mateo (2005)
 Hermanas. Dir. Javier Muñoz (2007)
 El mundo que fue y el que es, reparto. Dir. Pablo Llorca (2011)
 Cuando dejes de quererme, reparto. Dir. Igor Legarreta (2018)

 Cortometrajes 
 Bunker Xpress, como Bruno. Dir. Alberto del Río (2012)

 Teatro 
 Caballito del diablo. Dir. Fermín Cabal (2005)
 Teatro Fando y Lis. Dir. Fernando Arrabal (2006)
 Samarkandared. Dir. Carlos Bolívar (2007)
 Locos de amor, de Sam Shepard (2008)
 Belgrado (2008)
 Fedra, de Miguel de Unamuno (2008)
 Pasaba por aquí. Dir. él mismo (2009)
 La navidad de Harry. Dir. Carlos Bolívar (2010)
 Our lady of 121st street, de Adly Guirgis (2010)
 La noche al revés'', de José María Coloma (2012-2013)

Referencias 

 http://marcogadei.com/enriqueberrendero/

Actores de teatro de España
Actores de cine de España
Actores de Madrid
Actores de televisión de España
Nacidos en Madrid